|-
|(104001)||2000 DO99|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,149|| align=right|6,09|| align=right|3,486||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104002)||2000 DX99|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,144|| align=right|6,04|| align=right|3,370||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104003)||2000 DD100|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,187|| align=right|5,47|| align=right|3,357||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104004)||2000 DU100|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,177|| align=right|13,40|| align=right|4,403||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104005)||2000 DS101|| align=right|15,1|| align=right|2,953|| align=right|0,043|| align=right|11,02|| align=right|5,074||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104006)||2000 DG102|| align=right|15,5|| align=right|2,445|| align=right|0,022|| align=right|9,46|| align=right|3,823||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104007)||2000 DT102|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,045|| align=right|6,92|| align=right|4,424||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104008)||2000 DY102|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,164|| align=right|4,85|| align=right|3,434||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104009)||2000 DD103|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,170|| align=right|5,16|| align=right|3,443||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104010)||2000 DH105|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,104|| align=right|0,83|| align=right|4,279||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104011)||2000 DQ105|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,238|| align=right|14,72|| align=right|4,283||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104012)||2000 DV106|| align=right|15,2|| align=right|2,815|| align=right|0,099|| align=right|13,41|| align=right|4,721||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104013)||2000 DL107|| align=right|15,2|| align=right|2,734|| align=right|0,105|| align=right|6,81|| align=right|4,520||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104014)||2000 DR107|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,043|| align=right|4,44|| align=right|4,447||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104015)||2000 DF108|| align=right|14,7|| align=right|2,993|| align=right|0,026|| align=right|10,31|| align=right|5,177||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104016)||2000 DH108|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,132|| align=right|13,81|| align=right|4,628||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104017)||2000 DO108|| align=right|14,7|| align=right|2,980|| align=right|0,052|| align=right|7,62|| align=right|5,145||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104018)||2000 DF109|| align=right|17,1|| align=right|2,404|| align=right|0,133|| align=right|2,32|| align=right|3,727||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104019)||2000 DT109|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,082|| align=right|2,33|| align=right|4,223||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104020)||2000 DL110|| align=right|15,5|| align=right|2,799|| align=right|0,136|| align=right|4,46|| align=right|4,682||MBA||26. februar 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(104021)||2000 DW110|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,180|| align=right|24,54|| align=right|4,473||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104022)||2000 DJ111|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,171|| align=right|4,62|| align=right|3,853||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104023)||2000 DZ111|| align=right|15,3|| align=right|3,047|| align=right|0,105|| align=right|10,53|| align=right|5,319||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104024)||2000 DA112|| align=right|15,1|| align=right|2,781|| align=right|0,150|| align=right|7,95|| align=right|4,638||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104025)||2000 DF112|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,117|| align=right|9,07|| align=right|4,030||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104026)||2000 DY112|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,240|| align=right|10,43|| align=right|3,639||MBA||25. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104027)||2000 DA113|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,177|| align=right|2,34|| align=right|3,613||MBA||25. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104028)||2000 DT113|| align=right|14,6|| align=right|2,926|| align=right|0,081|| align=right|10,19|| align=right|5,006||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104029)||2000 DG115|| align=right|15,2|| align=right|2,798|| align=right|0,040|| align=right|2,80|| align=right|4,680||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104030)||2000 DK116|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,260|| align=right|10,93|| align=right|4,285||MBA||25. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(104031)||2000 EA|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,025|| align=right|3,91|| align=right|4,364||MBA||1. marec 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(104032)||2000 ED1|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,106|| align=right|3,13|| align=right|3,595||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104033)||2000 EJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,460|| align=right|0,136|| align=right|10,79|| align=right|3,857||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104034)||2000 EK1|| align=right|14,7|| align=right|3,213|| align=right|0,139|| align=right|3,76|| align=right|5,759||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104035)||2000 ER1|| align=right|15,2|| align=right|2,889|| align=right|0,051|| align=right|0,98|| align=right|4,911||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104036)||2000 EJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,122|| align=right|0,41|| align=right|4,482||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104037)||2000 EK4|| align=right|16,2|| align=right|2,911|| align=right|0,062|| align=right|2,92|| align=right|4,966||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104038)||2000 EP4|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,177|| align=right|5,30|| align=right|3,487||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104039)||2000 EY5|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,059|| align=right|5,69|| align=right|4,498||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104040)||2000 EK6|| align=right|14,9|| align=right|2,988|| align=right|0,054|| align=right|8,61|| align=right|5,163||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104041)||2000 EE8|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,105|| align=right|1,90|| align=right|4,334||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104042)||2000 EJ10|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,171|| align=right|3,55|| align=right|3,664||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104043)||2000 EU10|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,135|| align=right|9,80|| align=right|4,163||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104044)||2000 EA11|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,114|| align=right|6,85|| align=right|3,613||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104045)||2000 EC11|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,088|| align=right|8,68|| align=right|4,472||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104046)||2000 EW11|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,130|| align=right|16,37|| align=right|5,554||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104047)||2000 EM12|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,225|| align=right|8,22|| align=right|4,084||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104048)||2000 EL13|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,124|| align=right|3,03|| align=right|3,750||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104049)||2000 EP13|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,111|| align=right|3,25|| align=right|5,113||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104050)||2000 ET13|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,200|| align=right|4,48|| align=right|3,527||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104051)||2000 ET14|| align=right|15,9|| align=right|2,903|| align=right|0,131|| align=right|1,09|| align=right|4,945||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104052)||2000 EE15|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,220|| align=right|12,47|| align=right|4,318||MBA||6. marec 2000||Lake Tekapo||N. Brady
|-
|(104053)||2000 EE16|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,152|| align=right|7,33|| align=right|4,504||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104054)||2000 ET16|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|4,28|| align=right|4,233||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104055)||2000 EQ17|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,233|| align=right|7,62|| align=right|4,036||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104056)||2000 ES17|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,461||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104057)||2000 EU17|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|13,33|| align=right|4,246||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104058)||2000 EV17|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,064|| align=right|7,49|| align=right|3,593||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104059)||2000 EZ17|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,053||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104060)||2000 EM18|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,172|| align=right|5,00|| align=right|4,675||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104061)||2000 EP18|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,067|| align=right|8,10|| align=right|5,466||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104062)||2000 EU18|| align=right|15,2|| align=right|3,242|| align=right|0,119|| align=right|3,70|| align=right|5,838||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104063)||2000 EX18|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,156|| align=right|3,63|| align=right|3,301||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104064)||2000 EF19|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,076|| align=right|7,09|| align=right|3,555||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104065)||2000 EJ19|| align=right|15,2|| align=right|3,195|| align=right|0,122|| align=right|4,82|| align=right|5,709||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104066)||2000 EN20|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,140|| align=right|11,36|| align=right|4,519||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(104067)||2000 EY20|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,164|| align=right|8,37|| align=right|4,585||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(104068)||2000 EJ22|| align=right|15,2|| align=right|2,942|| align=right|0,046|| align=right|2,14|| align=right|5,045||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104069)||2000 EU22|| align=right|17,1|| align=right|2,619|| align=right|0,140|| align=right|0,26|| align=right|4,239||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104070)||2000 EM23|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,024|| align=right|2,34|| align=right|4,486||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104071)||2000 ET23|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,156|| align=right|1,74|| align=right|3,858||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104072)||2000 EU23|| align=right|15,8|| align=right|2,919|| align=right|0,071|| align=right|1,28|| align=right|4,988||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104073)||2000 EZ24|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,047|| align=right|7,21|| align=right|5,142||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104074)||2000 ES25|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,132|| align=right|7,06|| align=right|3,651||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104075)||2000 EE27|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,150|| align=right|1,33|| align=right|3,727||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104076)||2000 EB28|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,163|| align=right|5,71|| align=right|3,535||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104077)||2000 EF28|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,117|| align=right|15,98|| align=right|4,434||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104078)||2000 EK29|| align=right|14,4|| align=right|3,172|| align=right|0,102|| align=right|2,77|| align=right|5,648||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104079)||2000 EC30|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,225|| align=right|12,95|| align=right|4,201||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104080)||2000 EE30|| align=right|15,4|| align=right|2,244|| align=right|0,093|| align=right|5,02|| align=right|3,362||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104081)||2000 EH30|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,063|| align=right|6,59|| align=right|3,717||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104082)||2000 EQ30|| align=right|14,9|| align=right|2,862|| align=right|0,109|| align=right|9,19|| align=right|4,842||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104083)||2000 EU30|| align=right|14,1|| align=right|3,011|| align=right|0,086|| align=right|10,58|| align=right|5,223||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104084)||2000 EA32|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,179|| align=right|7,72|| align=right|3,466||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104085)||2000 EF32|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,063|| align=right|5,38|| align=right|4,294||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104086)||2000 EM32|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,070|| align=right|10,91|| align=right|5,418||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104087)||2000 EV32|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,154|| align=right|7,39|| align=right|3,611||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104088)||2000 EZ32|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,023|| align=right|2,81|| align=right|4,450||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104089)||2000 EJ33|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,046|| align=right|5,09|| align=right|3,619||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104090)||2000 ET33|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,116|| align=right|6,55|| align=right|3,392||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104091)||2000 EA34|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,190|| align=right|14,51|| align=right|4,138||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104092)||2000 EN34|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,086|| align=right|13,17|| align=right|4,401||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104093)||2000 EO34|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,200|| align=right|12,59|| align=right|4,157||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104094)||2000 EX34|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,172|| align=right|6,58|| align=right|3,438||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104095)||2000 EB35|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,143|| align=right|7,96|| align=right|4,634||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104096)||2000 EN35|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,147|| align=right|9,64|| align=right|4,043||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104097)||2000 EH36|| align=right|14,0|| align=right|3,024|| align=right|0,131|| align=right|10,45|| align=right|5,257||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104098)||2000 EQ37|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,046|| align=right|0,98|| align=right|5,003||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104099)||2000 EW37|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,089|| align=right|6,51|| align=right|3,689||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104100)||2000 ER39|| align=right|16,1|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|1,63|| align=right|4,081||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104101)||2000 EK42|| align=right|14,1|| align=right|3,128|| align=right|0,119|| align=right|10,46|| align=right|5,532||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104102)||2000 EB43|| align=right|13,3|| align=right|3,947|| align=right|0,168|| align=right|4,49|| align=right|7,840||HLD||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104103)||2000 EW43|| align=right|15,5|| align=right|2,990|| align=right|0,140|| align=right|1,79|| align=right|5,168||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104104)||2000 EB44|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,142|| align=right|1,83|| align=right|3,727||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104105)||2000 EQ44|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,224|| align=right|10,29|| align=right|4,036||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104106)||2000 ES44|| align=right|16,3|| align=right|2,617|| align=right|0,237|| align=right|1,46|| align=right|4,234||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104107)||2000 EB45|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,113|| align=right|5,87|| align=right|3,746||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104108)||2000 EH45|| align=right|14,4|| align=right|2,905|| align=right|0,035|| align=right|1,38|| align=right|4,950||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104109)||2000 EN46|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,071|| align=right|6,66|| align=right|3,634||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104110)||2000 EA47|| align=right|16,6|| align=right|2,448|| align=right|0,138|| align=right|4,26|| align=right|3,830||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104111)||2000 EE47|| align=right|14,2|| align=right|2,893|| align=right|0,067|| align=right|12,31|| align=right|4,919||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104112)||2000 EO47|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,146|| align=right|0,51|| align=right|3,532||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104113)||2000 EJ49|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,102|| align=right|14,77|| align=right|4,295||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104114)||2000 EO50|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,137|| align=right|2,75|| align=right|3,806||MBA||10. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(104115)||2000 EX51|| align=right|16,2|| align=right|2,951|| align=right|0,044|| align=right|0,96|| align=right|5,069||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104116)||2000 EF52|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|1,19|| align=right|5,136||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104117)||2000 EZ52|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,164|| align=right|5,40|| align=right|3,555||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104118)||2000 EU53|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,036|| align=right|5,26|| align=right|4,081||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104119)||2000 EF54|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,042|| align=right|14,70|| align=right|5,415||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104120)||2000 EL55|| align=right|14,8|| align=right|3,224|| align=right|0,072|| align=right|7,55|| align=right|5,788||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104121)||2000 ET55|| align=right|15,6|| align=right|2,483|| align=right|0,231|| align=right|2,65|| align=right|3,912||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104122)||2000 EG56|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,154|| align=right|6,15|| align=right|4,078||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104123)||2000 EY56|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,126|| align=right|3,19|| align=right|3,443||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104124)||2000 EU57|| align=right|16,5|| align=right|2,547|| align=right|0,160|| align=right|2,72|| align=right|4,064||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104125)||2000 EC58|| align=right|16,2|| align=right|1,845|| align=right|0,075|| align=right|24,05|| align=right|2,506||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104126)||2000 ET58|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,065|| align=right|8,85|| align=right|5,141||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104127)||2000 EG59|| align=right|15,2|| align=right|3,002|| align=right|0,148|| align=right|0,66|| align=right|5,201||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104128)||2000 EK59|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,054|| align=right|10,77|| align=right|5,505||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104129)||2000 EB60|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,129|| align=right|9,78|| align=right|4,322||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104130)||2000 EZ60|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,064|| align=right|9,45|| align=right|5,312||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104131)||2000 EE61|| align=right|15,5|| align=right|2,625|| align=right|0,208|| align=right|13,58|| align=right|4,253||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104132)||2000 EO61|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,143|| align=right|18,47|| align=right|5,508||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104133)||2000 EX62|| align=right|16,7|| align=right|2,617|| align=right|0,161|| align=right|7,35|| align=right|4,232||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104134)||2000 EB63|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,079|| align=right|2,63|| align=right|4,967||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104135)||2000 EG63|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,189|| align=right|2,54|| align=right|4,562||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104136)||2000 EH63|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,127|| align=right|3,09|| align=right|3,603||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104137)||2000 EE64|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,178|| align=right|0,98|| align=right|3,516||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104138)||2000 EQ64|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,050|| align=right|8,40|| align=right|5,142||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104139)||2000 EA65|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,178|| align=right|8,62|| align=right|4,530||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104140)||2000 EB65|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,020|| align=right|9,43|| align=right|5,205||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104141)||2000 EE65|| align=right|14,2|| align=right|3,015|| align=right|0,045|| align=right|8,26|| align=right|5,235||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104142)||2000 EN65|| align=right|14,6|| align=right|2,946|| align=right|0,064|| align=right|11,72|| align=right|5,056||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104143)||2000 EU65|| align=right|15,3|| align=right|3,013|| align=right|0,096|| align=right|1,17|| align=right|5,229||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104144)||2000 EP66|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,045|| align=right|3,96|| align=right|5,308||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104145)||2000 EW66|| align=right|15,3|| align=right|3,164|| align=right|0,154|| align=right|1,42|| align=right|5,627||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104146)||2000 EE67|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,013|| align=right|12,30|| align=right|4,485||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104147)||2000 EH67|| align=right|14,6|| align=right|2,818|| align=right|0,064|| align=right|1,43|| align=right|4,731||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104148)||2000 EJ67|| align=right|16,4|| align=right|2,736|| align=right|0,126|| align=right|2,01|| align=right|4,525||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104149)||2000 ET67|| align=right|15,6|| align=right|3,098|| align=right|0,194|| align=right|17,53|| align=right|5,451||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104150)||2000 EE68|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,123|| align=right|10,29|| align=right|5,208||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104151)||2000 EK68|| align=right|15,4|| align=right|2,949|| align=right|0,059|| align=right|2,04|| align=right|5,064||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104152)||2000 EU68|| align=right|15,3|| align=right|3,195|| align=right|0,142|| align=right|1,61|| align=right|5,711||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104153)||2000 EC69|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,187|| align=right|9,61|| align=right|4,637||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104154)||2000 EP69|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,141|| align=right|27,41|| align=right|5,642||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104155)||2000 ER69|| align=right|16,1|| align=right|2,601|| align=right|0,153|| align=right|7,86|| align=right|4,195||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104156)||2000 ET69|| align=right|16,9|| align=right|2,396|| align=right|0,151|| align=right|8,28|| align=right|3,709||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104157)||2000 EW69|| align=right|15,2|| align=right|3,130|| align=right|0,181|| align=right|15,91|| align=right|5,536||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104158)||2000 EF70|| align=right|14,2|| align=right|2,898|| align=right|0,129|| align=right|14,33|| align=right|4,931||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104159)||2000 ED73|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,184|| align=right|1,65|| align=right|3,694||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104160)||2000 EF74|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,054|| align=right|9,23|| align=right|5,179||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104161)||2000 EQ75|| align=right|14,9|| align=right|3,009|| align=right|0,157|| align=right|4,10|| align=right|5,219||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104162)||2000 EB76|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,145|| align=right|5,48|| align=right|3,425||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104163)||2000 EL76|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,109|| align=right|12,29|| align=right|3,619||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104164)||2000 EP77|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,085|| align=right|10,90|| align=right|5,109||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104165)||2000 EY77|| align=right|14,8|| align=right|2,813|| align=right|0,083|| align=right|5,32|| align=right|4,716||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104166)||2000 EL78|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,021|| align=right|16,14|| align=right|5,393||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104167)||2000 EL79|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,227|| align=right|5,96|| align=right|5,571||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104168)||2000 EU79|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,065|| align=right|6,25|| align=right|4,616||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104169)||2000 EB80|| align=right|14,0|| align=right|3,188|| align=right|0,108|| align=right|5,17|| align=right|5,693||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104170)||2000 EB81|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,168|| align=right|4,63|| align=right|3,582||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104171)||2000 EK81|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,125|| align=right|7,63|| align=right|3,340||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104172)||2000 EE82|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|11,08|| align=right|5,162||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104173)||2000 EE83|| align=right|14,1|| align=right|2,946|| align=right|0,042|| align=right|12,90|| align=right|5,055||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104174)||2000 EY83|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,098|| align=right|5,71|| align=right|4,882||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104175)||2000 EJ84|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,144|| align=right|13,52|| align=right|4,541||MBA||6. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104176)||2000 EX85|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,150|| align=right|4,42|| align=right|4,101||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104177)||2000 EO87|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,158|| align=right|3,01|| align=right|3,617||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104178)||2000 EC90|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,089|| align=right|7,85|| align=right|3,571||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104179)||2000 EZ90|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,102|| align=right|14,66|| align=right|4,074||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104180)||2000 EM91|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,146|| align=right|13,39|| align=right|4,615||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104181)||2000 EA96|| align=right|15,3|| align=right|2,956|| align=right|0,078|| align=right|0,84|| align=right|5,080||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104182)||2000 EB96|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,133|| align=right|6,32|| align=right|3,740||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104183)||2000 EH96|| align=right|16,4|| align=right|2,373|| align=right|0,129|| align=right|2,20|| align=right|3,654||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104184)||2000 EK96|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,182|| align=right|26,93|| align=right|5,506||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104185)||2000 EG98|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,104|| align=right|14,51|| align=right|4,208||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104186)||2000 EH98|| align=right|16,1|| align=right|2,808|| align=right|0,191|| align=right|4,10|| align=right|4,704||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104187)||2000 EJ98|| align=right|16,0|| align=right|2,962|| align=right|0,006|| align=right|1,40|| align=right|5,096||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104188)||2000 EW99|| align=right|15,0|| align=right|2,889|| align=right|0,100|| align=right|1,67|| align=right|4,910||MBA||12. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104189)||2000 EQ100|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,210|| align=right|1,28|| align=right|3,599||MBA||12. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104190)||2000 EL101|| align=right|16,3|| align=right|2,856|| align=right|0,048|| align=right|1,31|| align=right|4,826||MBA||12. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104191)||2000 EN101|| align=right|15,6|| align=right|2,879|| align=right|0,086|| align=right|1,15|| align=right|4,885||MBA||12. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104192)||2000 EE102|| align=right|16,1|| align=right|2,707|| align=right|0,097|| align=right|1,69|| align=right|4,453||MBA||14. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104193)||2000 EO102|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,092|| align=right|2,45|| align=right|4,260||MBA||14. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104194)||2000 EE103|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,157|| align=right|13,69|| align=right|4,260||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104195)||2000 EN103|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,046|| align=right|22,89|| align=right|4,246||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104196)||2000 EL105|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,097|| align=right|10,92|| align=right|4,283||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104197)||2000 ET105|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,093|| align=right|9,81|| align=right|4,478||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104198)||2000 ED106|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,060|| align=right|14,91|| align=right|5,211||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104199)||2000 EO107|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,209|| align=right|28,72|| align=right|4,075||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104200)||2000 EL108|| align=right|14,6|| align=right|3,012|| align=right|0,072|| align=right|8,14|| align=right|5,228||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104201)||2000 EN108|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,146|| align=right|8,73|| align=right|4,689||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104202)||2000 ES108|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,149|| align=right|9,01|| align=right|3,614||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104203)||2000 EY109|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,096|| align=right|7,37|| align=right|3,734||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104204)||2000 EA111|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,166|| align=right|17,82|| align=right|5,611||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104205)||2000 EE112|| align=right|15,9|| align=right|2,661|| align=right|0,151|| align=right|13,02|| align=right|4,341||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104206)||2000 EO112|| align=right|15,3|| align=right|2,833|| align=right|0,046|| align=right|3,03|| align=right|4,768||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104207)||2000 ED113|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,281|| align=right|8,94|| align=right|4,673||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104208)||2000 EQ113|| align=right|15,2|| align=right|3,060|| align=right|0,112|| align=right|10,06|| align=right|5,352||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104209)||2000 EN115|| align=right|15,3|| align=right|2,984|| align=right|0,044|| align=right|7,36|| align=right|5,153||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(104210)||2000 ES116|| align=right|14,8|| align=right|2,813|| align=right|0,141|| align=right|10,72|| align=right|4,718||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104211)||2000 EW116|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,065|| align=right|2,03|| align=right|3,750||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104212)||2000 ER117|| align=right|14,2|| align=right|2,928|| align=right|0,087|| align=right|17,11|| align=right|5,010||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104213)||2000 EE118|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,090|| align=right|9,81|| align=right|4,512||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104214)||2000 EJ118|| align=right|15,0|| align=right|2,653|| align=right|0,073|| align=right|12,65|| align=right|4,320||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104215)||2000 ES118|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,055|| align=right|9,13|| align=right|4,312||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104216)||2000 EF119|| align=right|14,8|| align=right|2,727|| align=right|0,142|| align=right|14,72|| align=right|4,504||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104217)||2000 EM119|| align=right|13,6|| align=right|3,141|| align=right|0,156|| align=right|17,44|| align=right|5,566||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104218)||2000 EU119|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,213|| align=right|9,70|| align=right|4,617||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104219)||2000 EO120|| align=right|15,7|| align=right|2,756|| align=right|0,195|| align=right|11,70|| align=right|4,574||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104220)||2000 EP120|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,083|| align=right|6,97|| align=right|3,806||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104221)||2000 EU120|| align=right|15,2|| align=right|3,124|| align=right|0,067|| align=right|10,98|| align=right|5,520||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104222)||2000 EH121|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,076|| align=right|11,56|| align=right|4,366||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104223)||2000 EP121|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,235|| align=right|12,75|| align=right|4,359||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104224)||2000 EC122|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,203|| align=right|3,93|| align=right|4,263||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104225)||2000 EE123|| align=right|16,4|| align=right|2,460|| align=right|0,045|| align=right|0,30|| align=right|3,857||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104226)||2000 EN123|| align=right|15,1|| align=right|2,874|| align=right|0,022|| align=right|3,18|| align=right|4,872||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104227)||2000 EH125|| align=right|15,5|| align=right|2,821|| align=right|0,069|| align=right|6,08|| align=right|4,737||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104228)||2000 EG127|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,100|| align=right|5,85|| align=right|4,516||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104229)||2000 ER128|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|3,72|| align=right|4,549||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104230)||2000 EZ128|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,101|| align=right|9,28|| align=right|4,674||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104231)||2000 EE129|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,143|| align=right|7,00|| align=right|4,668||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104232)||2000 ET129|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,066|| align=right|3,13|| align=right|4,419||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104233)||2000 EV129|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,072|| align=right|5,61|| align=right|3,597||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104234)||2000 EL130|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,128|| align=right|2,17|| align=right|3,671||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104235)||2000 EL131|| align=right|16,3|| align=right|3,016|| align=right|0,293|| align=right|2,83|| align=right|5,238||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104236)||2000 EG132|| align=right|15,4|| align=right|2,750|| align=right|0,201|| align=right|16,23|| align=right|4,561||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104237)||2000 EU132|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,120|| align=right|13,25|| align=right|4,090||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104238)||2000 EB133|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,050|| align=right|3,57|| align=right|4,656||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104239)||2000 EG133|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,115|| align=right|6,39|| align=right|3,389||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104240)||2000 ET133|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,050|| align=right|11,57|| align=right|5,158||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104241)||2000 EB134|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,115|| align=right|7,96|| align=right|4,521||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104242)||2000 EL134|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,072|| align=right|6,34|| align=right|3,545||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104243)||2000 ES134|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|3,13|| align=right|3,710||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104244)||2000 EX134|| align=right|14,3|| align=right|3,041|| align=right|0,041|| align=right|12,10|| align=right|5,302||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104245)||2000 ED135|| align=right|15,0|| align=right|2,842|| align=right|0,070|| align=right|6,25|| align=right|4,791||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104246)||2000 EM135|| align=right|14,8|| align=right|2,706|| align=right|0,036|| align=right|5,02|| align=right|4,452||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104247)||2000 EH136|| align=right|15,4|| align=right|2,985|| align=right|0,087|| align=right|9,72|| align=right|5,157||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104248)||2000 EJ136|| align=right|15,6|| align=right|3,104|| align=right|0,204|| align=right|2,80|| align=right|5,467||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104249)||2000 EQ136|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,094|| align=right|4,83|| align=right|4,579||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(104250)||2000 ET136|| align=right|16,5|| align=right|2,659|| align=right|0,216|| align=right|5,47|| align=right|4,334||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov